Самбірський провулок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Самбірський провулок — провулок у місті Дрогобич Львівської області.
 Самбірський провулок — провулок у місті Київ.

Провулки